T 202 steht für folgende Triebwagen:
 DEBG T 202
 VEE T 201 und T 202
 Bad Eilsener Kleinbahn T 202 und T 203

T202